B198 peut faire référence à :
 Bundesstraße 198, une route fédérale allemande reliant Plau am See à Althüttendorf ;
 Benetton B198, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.